AUH – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti
 auh – codice ISO 639-3 della lingua aushi